Naděžda Petrovna Ruská (3. března 1898, Koreiz – 21. dubna 1988, Chantilly) byla rodem ruská princezna z dynastie Holstein‑Gottorp‑Romanov.

Život 
Naděžda Petrovna se narodila jako třetí dítě ruského velkoknížete Petra Nikolajeviče a jeho manželky Milicy Černohorské. Naděžda byla před vypuknutím první světové války zasnoubena s velkoknížetem Olegem Konstantinovičem Ruským, který však zemřel v roce 1914 při vojenské akci. V dubnu 1917 se devatenáctiletá princezna nakonec provdala za o sedm let staršího knížete Mikuláše Vladimiroviče Orlova. V roce 1919 byli mezi Romanovci, kteří uprchli na palubě britské lodi HMS Marlborough. Jejich dcera Irina Orlovová, narozená v březnu 1918, byla nejmladším pasažérem na palubě.

Z třiadvacetiletého manželství Naděždy a Petra se narodily dvě dcery:

 Irina Nikolajevna Orlovová (1. března 1918 – 16. září 1989)
 Xenie Nikolajevna Orlovová (27. března 1921 – 17. srpna 1963)

Princezna Naděžda se s Orlovem v roce 1940 rozvedla. Zemřela v Chantilly ve Francii v roce 1988 ve věku 90 let.

Vyznamenání 
  Romanovci: Řád sv. Kateřiny

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ruské velkokněžny
Romanov-Holstein-Gottorp
Narození 3. března
Narození v roce 1898
Úmrtí 21. dubna
Úmrtí v roce 1988
Úmrtí v Hauts-de-France
Ženy